Womad („World of Music, Arts and Dance“) ist eine Reihe von Musikfestivals, bei denen Musik, Kunst und Tanz aus verschiedenen Kulturen aufgeführt wird. Die Geschichte von WOMAD wurde vor allem von Peter Gabriel maßgeblich beeinflusst. Das erste WOMAD-Festival fand im Jahr 1982 in Shepton Mallett, England statt. Seit diesem Zeitpunkt wurden in aller Welt rund 145 Veranstaltungen in 22 Ländern durchgeführt.

Womad war am 2. Juli 2005 auch maßgeblich am Africa-Calling-Konzert im Rahmen der Live-8-Veranstaltungen in Cornwall beteiligt.

Weblinks 

 Womad.org (englisch)

Weltmusik-Festival
Abkürzung
Erstveranstaltung 1982